Sangarid ("hjältarna") är en estnisk komedifilm från 2017 i regi av Jaak Kilmi, med Veiko Porkanen, Märt Pius och Karl-Andreas Kalmet i huvudrollerna. Den utspelar sig på 1980-talet och handlar om tre unga män som flyttar till Sverige för att uppleva den värld de sett i TV-serier som Miami Vice, Knight Rider och Santa Barbara.

Handlingen är inspirerad av verkliga händelser som inträffade 1985, när två ester rånade en bank och en guldbutik i Helsingfors. De två männen hade rest över Finska viken i en gummibåt och rönte uppmärksamhet för sitt excentriska beteende. Filmen hade en budget på 1,1 miljoner euro, varav 475 085 euro var produktionsstöd från Estniska filminstitutet.

Den hade premiär i Estland den 17 februari 2017. I mars 2017 hade den sålt 60 000 biljetter.

Medverkande
 Märt Pius som Ralf Tamm
 Karl-Andreas Kalmet som Mario Viik
 Veiko Porkanen som Einar Kotkin / Kapp
 Esko Salminen som Lars-Jukka Lampinen
 Julia Berngardt som Rita
 Tõnu Kark som Vanaisa
 Henrik Kalmet som Mario vend

Källor

Externa länkar
 Presentation hos distributören 

1980-talet på film
Estland på film
Estländska komedifilmer
Estniskspråkiga filmer
Filmer 2017
Finland på film
Sverige på film